

Osiedla i części wsi w Polsce 
 Osiedle Szkolne – osiedle w mieście Bystrzyca Kłodzka
 Osiedle Szkolne – osiedle w miasta Kraków w , dzielnicy Nowa Huta
 Osiedle Szkolne – osiedle miasta Żywiec, w dzielnicy Moszczanica
 Osiedle Szkolne – część wsi Łapanów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów